Hapalodectidae (лат., буквально — мягкие кусаки: hapalos — мягкий, нежный и dêktês — кусающий) — семейство вымерших млекопитающих из отряда мезонихий. Хищники небольших размеров (1—8 кг), населявшие Азию и Северную Америку с позднего палеоцена по поздний эоцен. Гапалодектиды отличаются от более крупных и более известных мезонихий тем, что у них есть зубы, предназначенные для резки (предположительно мяса), в то время как зубы других мезонихий таких как мезониксы или Sinonyx, более специализированы для дробления костей. Hapalodectidae ранее считались подсемейством мезонихид, но находка черепа Hapalodectes hetangensis показала различия, обосновывающие размещение в отдельном семействе. В частности, Н. hetangensis имели замкнутую сзади глазницу, что отличает их от мезонихид. Скелет Hapalodectidae плохо изучен, а из посткраниальных элементов описана только плечевая кость. Морфология этой кости указывает на меньшую специализацию к наземному передвижению, чем у мезонихид.

Классификация 
В семейство включают следующие вымершие роды и виды:
 Род Hapalodectes
 H. anthracinus Zhou et Gingerich, 1991
 H. dux Lopatin, 1999
 H. hetangensis Ting et Li, 1987
 H. huanghaiensis Tong et Wang, 2006
 H. leptognathus Osborn et Wortman, 1892
 H. lopatini Solé et al., 2017
 H. paleocenus Beard et al., 2010
 H. serus Matthew et Granger, 1925
 Род Hapalorestes
 H. lovei
 Род Honanodon
 H. chow
 H. hebetis
 H. lushiensis
 H. macrodontus
 Род Lohoodon
 L. lushiensis
 Род Metahapalodectes
 M. makhchinus

Примечания 

Мезонихии
†
Млекопитающие палеоцена
Млекопитающие эоцена